Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien (Bandar Seri Begawan, 15 de julio de 1946) es el actual sultán de Brunéi. Es el número 29 en su línea desde el siglo XIV.

Biografía 
Muda Hassanal nació el 15 de julio de 1946 en Brunei Town (hoy Bandar Seri Begawan).

Como Brunéi fue un protectorado del Reino Unido hasta 1984, él fue subordinado de la reina Isabel II hasta esa fecha.

Estudios 
El Sultán hizo sus estudios secundarios en la Premier School Victoria Institution en Kuala Lumpur (Malasia), donde se unió a la Cadet Corps. Después de recibir una educación privada en Brunéi, asistió a la Real Academia Militar de Sandhurst en octubre de 1967, pero tuvo que retornar a casa para ser coronado unos meses antes de su graduación. Hassanal, siendo el mayor de la familia, se convirtió en Príncipe para la Corona en 1961 y ascendió al trono el 5 de octubre de 1967, luego de la abdicación voluntaria de su padre, Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Fue Muda quién en 1979 comenzó las conversaciones con Gran Bretaña para poner fin al dominio británico en Brunéi, logrando la independencia del país en enero de 1984.

Poder 
La Carta Magna de Brunéi establece que su máximo representante:

En materia de derechos humanos, concretamente derechos LGTBI, la homosexualidad ha sido siempre ilegal y el 3 de abril de 2019 entra en vigor una ley que permite la ejecución mediante la lapidación en casos de adulterio y relaciones sexuales o la mutilación de extremidades en caso de robo. Castigos basados en la ley islámica (sharia), convirtiendo al gobierno de Brunéi en uno de los más restrictivos, crueles y radicales. Estas decisiones crearon una gran controversia internacional. Diversos medios y personalidades reclamaron al sultán que se retracte. Entre otras iniciativas se propuso un veto a compañías como "Dorchester Collection", una cadena de hoteles perteneciente al gobernante, con sede en varios países de Europa y en Estados Unidos. Se especuló con que este recrudecimiento en materia de derechos podría ser una estrategia ante la mala situación económica en el país, cuyos lazos con las grandes economías orientales estaban perdidos debido a su occidentalización.

Los medios de comunicación están amordazados por una ley de prensa que exige a todos los periódicos obtener un permiso anual del Ministerio del Interior y el depósito de 100 000 dólares de Brunéi (65 000 euros). Además, contempla penas de cárcel de hasta tres meses por la divulgación de “noticias falsas”.

Familia 
El Sultán, después de casarse tres veces, conserva actualmente una sola esposa, Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, que fue la primera (casados desde 1965), y además es su prima hermana.

De su segunda esposa, que era tripulante de cabina de Singapur Airlines, Pengiran Isteri Hajah Mariam, se divorció en 2003, previa retirada de todos sus títulos reales. Se casaron en 1982.

Después de casarse en agosto de 2005 con Azrinaz Mazhar Hakim, una presentadora de TV3 de Malasia 33 años más joven, concluyó este matrimonio en el año 2010, previa retirada de todos sus títulos reales.

Actualmente tiene 12 hijos.

 Con Pengiran Anak Saleha:
 Princesa Rashidah (26 de julio de 1969).
 Princesa Muta-Wakkilah (12 de octubre de 1971).
 Príncipe Heredero Al-Muhtadee Billah (17 de febrero de 1974).
 Princesa Majeedah Nuurul (16 de marzo de 1976).
 Princesa Hafizah (12 de marzo de 1980).
 Príncipe 'Abdul Malik (30 de junio de 1983).

 Con Pengiran Isteri Hajah Mariam: divorciados en 2003.
 Príncipe 'Abdul 'Azim (29 de julio de 1982 – 24 de octubre de 2020).
 Princesa 'Azemah (26 de septiembre de 1984).
 Princesa Fadzillah (23 de agosto de 1985).
 Príncipe 'Abdul Mateen (10 de agosto de 1991).

 Con Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar Hakim: divorciados en 2010.
 Príncipe 'Abdul Wakeel (1 de junio de 2006).
 Princesa Ameerah (28 de enero de 2008).

Cargos 
Bolkiah cumple funciones simultáneamente como primer ministro, ministro de Defensa, ministro de Finanzas y cabeza de la religión islámica en Brunéi.

Fortuna 
La crisis del petróleo de 1973 le convirtió en el hombre más rico del mundo y durante más de una década encabezó la lista de millonarios de la revista Forbes.

La crisis asiática de 1997 y el derroche de la familia real redujeron considerablemente la fortuna del sultán. Desde entonces ha perdido muchos puestos en la lista de Forbes, aunque sigue siendo el monarca más rico. Su fortuna actual se estima en unos 16 000 millones de euros. Pero esa crisis tambaleó el Gobierno de Brunéi y llevó al sultán a hacerse con el cargo de ministro de Finanzas.

Los 409 000 habitantes de Brunéi disponen de sanidad y educación gratuitas. Están exentos de pagar impuestos personales. Tienen ayudas a la vivienda. El precio del arroz está subsidiado por ser el alimento principal del país.

Estilo de vida 

El sultán Bolkiah es reconocido por su lujoso estilo de vida próspera y extravagante, así como su generosidad con sus sirvientes. Paga millonarios sueldos a sus asesores y cercanos, entre sus numerosas posesiones se encuentra el Badajoz de Talarrubias, así como a los encargados de su imagen pública, supervisores de palacio, instructores deportivos, los guardias de sus pájaros exóticos, etc.

Posee también miles de autos deportivos, así como aviones y helicópteros. Su palacio, más grande que la Ciudad del Vaticano, tiene bóvedas de oro, más de 1800 habitaciones, más de 290 baños y una sala de banquetes con capacidad para miles de personas. El palacio cuenta con 200 000 metros cuadrados convirtiéndose así en el segundo palacio más grande detrás del Palacio de la Ciudad Prohibida de Pekín (720 000 m²).

Para su cumpleaños número 50, el sultán contrato a Michael Jackson por 5 millones de dólares para realizar un concierto privado en el recién abierto Jerudong Park Amphitheater de Brunéi. El sultán ni siquiera asistió a ese concierto, sin embargo, asistió a otro concierto de Michael en el mismo lugar el 31 de diciembre de 1996.

Automóviles 
Posee alrededor de 5000 automóviles deportivos: 130 Rolls Royces, 531 Mercedes-Benz, 367 Ferraris —incluyendo 6 FX—, 362 Bentleys, 185 BMWs, 177 Jaguars, 160 Porsches, 20 Lamborghinis.

McLaren F1 
Hassanal Bolkiah posee 7 McLaren F1 de los 100 que se fabricaron. El precio de cada uno era de 970 000 dólares.
En su día era el coche de serie más rápido del mundo.

Aviones 
Tiene 6 aeroplanos, dos helicópteros y un Boeing 747.

Distinciones honoríficas bruneanas 
  Real Orden Familiar de la Corona de Brunéi - Darjah Kerabat Mahkota Brunei - D.K.M.B. **
  Orden Familiar de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati - D.K. (Laila Utama)
  Orden Familiar de Brunéi [Segunda Clase] - Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati - D.K. (Seri Utama)
  Orden de la Religión Islámica del Estado de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Pertama - P.S.S.U.B. *
  Orden del Espléndido Valor [Primera Clase] - Darjah Paduka Laila Jasa Keberanian Gemilang Yang Amat Cemerlang Darjah Pertama - D.P.K.G. *
  Orden del Famoso Valor [Primera Clase] - Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama - D.P.K.T. *
  Orden del Héroe del Estado de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Pahlawan Negara Brunei Yang Amat Perkasa Darjah Pertama - P.S.P.N.B.
  Orden de la Lealtad del Estado de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama - P.S.N.B.
  Orden del Mérito de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Pertama - P.S.L.J.
   Orden de la Corona de Brunéi [Primera Clase] - Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama - S.P.M.B.
  Orden de la Galantería del Estado del Brunéi [Primera Clase] - Darjah Perwira Agong Negara Brunei Yang Amat Setia Darjah Pertama - P.A.N.B.
N.B. * condecoración fundada por el sultán el 1 de agosto de 1968 ; ** = condecoración fundada por el sultán el 15 de agosto de 1982

Polémicas con la empresa Amadeo 
Amadeo es la empresa del sultán, tuvo desacuerdos abiertos con su hermano, Jefri Bolkiah que poseía una red de empresas y vehículos de inversión bajo el nombre de "Amadeo" dirigida por su hijo, el Príncipe Hakim, que fue utilizado para comprar la compañía de productos de lujo Asprey y construir un parque de atracciones y otra proyectos en Brunéi. En julio de 1998 el grupo Amadeo padeció una deuda 10 mil millones de dólares, incidente, entre otros, que perjudicó la imagen del Sultán de Brunéi.

Ancestros

Véase también 
 Brunéi
 Gobierno y política de Brunéi

Referencias

Enlaces externos 
 

Política de Brunéi
Monarcas reinantes
Sultanes de Brunéi del siglo XX
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Orden de la Corona del Reino
Orden al Mérito
Grandes cruces de la Legión de Honor.
Magnates